Iwanowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Iwanowice (Szczytniki), Dorf im Powiat Kaliski in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Szczytniki
 Gmina Iwanowice, Landgemeinde im Powiat Krakowski in der Woiwodschaft Kleinpolen; mit Sitz in:
 Iwanowice, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Krakowski in der Woiwodschaft Kleinpolen; seit 2000 umbenannt in: Iwanowice Włościańskie

Siehe auch:
 Ivanovice na Hané, Ort in Tschechien